Trivium (łac., „rozstaje, [potrójne] rozdroże”, od tri – trzy, via – droga; łac. trivialis, „będący na rozstajach”, stąd: „pospolity”), również trywium oraz triwium (l.mn. trivia, trywia, triwia):
 trivium – trzy pierwsze, obok quadrivium, z siedmiu sztuk wyzwolonych,
 Trivium – zespół
 Trivium – szyfr

Zobacz też 
 trywialność